Massaranduba, un comune brasiliano dello stato di Santa Catarina.
 Massaranduba, un comune brasiliano della Paraíba.